Jorga ist der Familienname folgender Personen:
 Ilija Jorga (* 1940), serbischer Karate-Lehrer
 Nicolae Jorga, auch Nicolae Iorga (1871–1940), rumänischer Historiker, Schriftsteller und Politiker

Jorga bezeichnet außerdem:
 Jorga (Nördliche Dwina), rechter Nebenfluss der Nördlichen Dwina in der Oblast Archangelsk (Russland)

Siehe auch:
 Iorga